Regne de Jimma antic regne a Etiòpia
 Jimma, ciutat d'Etiòpia